Архентина Дос има више значења:

 Архентина Дос (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архентина Дос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику